"São Salvador do Mundo", um dos títulos dado a Cristo na festa Católica da Transfiguração de Jesus celebrada no dia 6 de agosto

Ou ainda:
 São Salvador do Mundo (Cabo Verde) — concelho da Ilha de Santiago, Cabo Verde
 São Salvador do Mundo (Santiago) — freguesia do concelho de São Salvador do Mundo, Cabo Verde
 Igreja de São Salvador do Mundo (Ribeirinha) — uma igreja na ilha de São Miguel, Açores, Portugal

Ver também 
 Salvador do Mundo
 

Desambiguações de topônimos